Il Campionato mondiale di snooker del 2009 si è svolto tra il 17 aprile e il 4 maggio al Crucible e si è concluso con la vittoria di John Higgins su Shaun Murphy per 18-9. Michela Tabb è stata la prima donna che ha arbitrato una finale mondiale.

Tabellone 

2009
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 2009